Suzanne puede referirse a: 

Geografía
 Suzanne, comuna francesa situada en Ardenas.
 Suzanne, comuna francesa situada en Somme.

Música
 Suzanne, canción de Leonard Cohen de 1966.

Personajes
 Suzanne Vega, cantante estadounidense.